Een verkeersweg:
N244 (België)
N244 (Nederland), zie Provinciale weg 244
N244 (Zwitserland)